Омравож:

 Омравож (приток Верхней Омры) — река в России, протекает в Республике Коми.
 Омравож (приток Созьвы) — река в России, протекает в Республике Коми, Ненецком АО.